Skupina A byla jednou ze čtyř skupin turnaje Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Nalosovány do ní byly týmy Česka, Polska, Ruska a Řecka. Zápasy se hrály ve dvou Polských městech - ve Varšavě a Vratislavi mezi 8.–16. červnem 2012.

Polsko - Řecko

Rusko - Česko

Řecko - Česko

Polsko - Rusko

Česko - Polsko

Řecko - Rusko 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2012